Primera Divisió (Lliga andorrana de futbol) er den bedste andorranske fodboldrække for herrer. Ligaen indeholder 8 hold. 

Ligaen blev etableret i 1995, et år efter det nationale fodboldforbund, Andorras fodboldforbund blev oprettet. Det blev det i 1994. 

Alle ligaens hold spiller på de samme to stadions, Estadi Comunal d'Aixovall og Estadi Comunal d'Andorra la Vella. Det samme gør sig gældende for den nationale cupturnering, Copa Constitució, der også bliver spillet der.

Vindere

Titels per club 

Etableret i 1995
Fodbold i Andorra
Fodboldligaer